Севир има више значења:
 Округ Севир (Јута)
 Округ Севир (Арканзас)
 Округ Севир (Тенеси)
 Севир Антиохијски, јеретик